Selective Service Act o Selective Draft Act del 1917
 Selective Training and Service Act del 1940
 Selective Service Act del 1948